Caeteensi – abitanti di Caeté
Caeteensi – abitanti di Caetés